Suárez de Deza es un apellido, que puede referirse a:

 Pedro Suárez de Deza. Obispo español fallecido en 1206.
 Vicente Suárez de Deza. Dramaturgo español del siglo XVII.
 Enrique Suárez de Deza. Dramaturgo hispano-argentino (1905-1986).
 María Isabel Suárez de Deza. Dramaturga hispano-argentina, hermana del anterior.